

Codici 
 TKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto AB di Tokushima (Giappone)
 tks – Codice ISO 639-3 della lingua takestani

Abbreviazioni 
 Tks. – per Thanks in lingua inglese è Grazie

Altro 
TKS (carro armato)  – tankette corazzato polacco
TKS (veicolo spaziale)  – veicolo spaziale sovietico